Леони́д Беля́ев:
 Беляев, Леонид Анатольевич (род. 1947) — депутат Государственной думы третьего созыва. 
 Беляев, Леонид Анатольевич (род. 1962) — генерал-лейтенант внутренней службы.
 Беляев, Леонид Андреевич (род. 1948) — российский археолог.
 Беляев, Леонид Михайлович (1910—1985) — профессор, доктор наук, лауреат Сталинской премии.